Фархад Дафтари (, , , , Бельгия) — ирано-британский  и -, родившийся в Бельгии. Заместитель директора и глава отдела исследовательских работ и публикаций  () в Лондоне.

Обучался в Лондоне, Тегеране, Риме и Вашингтоне. Получил образование бакалавра и магистра гуманитарных наук в Американском университете, PhD по исламоведению в Калифорнийском университете в Беркли в 1971. Начиная с 1988 года работает в Институте исмаилитоведения.

Авторитет в области истории шиизма, в особенности исмаилизма. В 2011 году удостоен фестшрифта. Один из авторов и соредактор энциклопедий «Ираника», «Исламика» и один из авторов «Большой российской энциклопедии» и «Энциклопедии ислама», а также главный редактор трёх книжных серий, посвящённых исмаилизму. Автор более чем 200 статей в энциклопедиях и научных журналах.

Работы

Монографии 
На английском
 
 
 
 
 
 
 
 
На русском

Сборники статей (на русском)

Главы

Энциклопедическая литература

Примечания 

Учёные Ирана
Исмаилитоведы
Авторы Энциклопедии ислама
Авторы Большой российской энциклопедии
Редакторы научных изданий